Ольмедильо-де-Роа ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 26 км². Население — 193 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación Provincial de Burgos — Olmedillo de Roa

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса